Boncheva peut faire référence à :
 Diana Boncheva, violoniste bulgare.
 Vesela Boncheva (née en 1990), joueuse bulgare de volley-ball.
  (née en 1957), avironneuse bulgare.
  (née en 1989), avironneuse bulgare.